Касація (судочинство) — перевірка судом третьої інстанції законності та обґрунтованості вироків і рішень суду, що набрали законної сили;
 Касація (музичний твір) — сюїта для виконання на відкритому повітрі інструментальним ансамблем.